Scheurleer ist der Familienname folgender Personen:

 Constant Willem Lunsingh Scheurleer  (1881–1941), niederländischer Klassischer Archäologe und Sammler
 Daniël François Scheurleer (1855–1927), niederländischer Bankier, Musikhistoriker und Sammler
 Gerard Scheurleer (1886–1948), niederländischer Tennisspieler
 Robert A. Lunsingh Scheurleer (* 1944), niederländischer Klassischer Archäologe
 Theodoor Herman Lunsingh Scheurleer (1911–2002), niederländischer Kunsthistoriker
 Scheurleer-Maler, antiker griechischer Vasenmaler